Denumirea de Baștino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Baștino, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Baștino, un sat în comuna Glavinița, regiunea Silistra;
 Baștino, un sat în comuna Opan, regiunea Stara Zagora.